Collegio elettorale di Pomigliano d'Arco – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pomigliano d'Arco – collegio elettorale del Senato della Repubblica